Ябланиця (, , ) — топонім, розповсюджений на південнослов'яських землях.

Ябланиця () — місто в Ловецькій області. Входить до складу общини Ябланиця.
 Ябланиця () — община в Ловецькій області.
 Ябланиця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Своге.

Ябланиця () — річка в Сербії, притока Південної Морави
 Ябланиця () — річка в Сербії, притока Колубари

Ябланиця () — місто в Боснії та Герцеґовині, Федерація Боснія і Герцеговина
 Ябланиця () — озеро в Боснії та Герцеґовині
 Ябланиця () — річка в Боснії та Герцеґовині, притока Сави

Ябланиця () — гірський хребет на кордоні Албанії та Північної Македонії.